«Фабрика чудес» — российский документальный сериал об искусстве мультипликации. Создавался на студии ЦНФ в 2005—2008 годах.

Содержание 

Сериал посвящён профессиям в анимационном кино. Любимые режиссёры, художники, драматурги, аниматоры, композиторы и актёры делятся секретами мастерства.

Создатели 
 Сценарист — Сергей Капков
 Режиссёр — Алексей Вахрушев
 Оператор — Никита Хохлов
 Продюсер — Сергей Зернов
 Директор — Ирина Кауфман
 Звукорежиссёр — Денис Малый
 Режиссёр анимационной заставки — Алексей Будовский
 Консультант — Георгий Бородин

Фильм-Пролог. «От лица зрителей» (2008) 

Участвуют:

 Вадим Жук
 Илья Рутберг
 Николай Дроздов
 Татьяна Веденеева
 Сергей Белоголовцев
 Михаил Ардов
 Александр Адабашьян
 Борис Ефимов
 Реваз Габриадзе
 Вячеслав Маясов
 Виктор Чижиков
 Александр Митта
 Сергей Капков — ведущий

Фильм 1. «Режиссёр-мультипликатор» (2005) 

Участвуют:

 Фёдор Хитрук
 Юрий Норштейн
 Александр Татарский
 Александр Петров
 Михаил Тумеля
 Михаил Алдашин — ведущий

Фильм 2. «Автор сценария» (2006) 

Участвуют:

 Владимир Голованов
 Жанна Витензон
 Михаил Липскеров
 Марина Вишневецкая
 Иван Максимов
 Аида Зябликова — ведущая

Фильм 3. «Художник-постановщик» (2006) 

Участвуют:

 Леонид Шварцман — ведущий
 Лана Азарх
 Эдуард Назаров
 Виктор Никитин
 Марина Курчевская
 Эдуард Беляев
 Андрей Кузнецов

Фильм 4. «Аниматор» (2006) 

Участвуют:

 Наталия Дабижа — ведущая
 Владимир Вышегородцев
 Валерий Угаров
 Виолетта Колесникова
 Сергей Меринов
 Ольга Панокина

Фильм 5. «Роли озвучивают...» (2007) 

Участвуют:

 Олег Табаков
 Василий Ливанов
 Маргарита Корабельникова
 Светлана Харлап
 Александр Леньков
 Рамил Ибрагимов — читает текст

Фильм 6. «Композитор» (2008) 

Участвуют:

 Геннадий Гладков
 Владимир Шаинский
 Евгений Крылатов
 Евгений Ботяров
 Александр Гусев
 Сергей Скрипка — ведущий

Премьеры 

 Премьера фильмов 1, 2, 3 и 5 прошла 10 апреля 2007 года в ЦДРИ в Москве.

 Премьера фильмов «Пролог», 4 и 6 состоялась 13 февраля 2009 года в Доме кино в Москве.

Примечания

Ссылки 
 сайт студии ЦНФ
 «Прототипом Шапокляк была теща» — статья в «МК»
 РИА Новости о «Фабрике чудес»
 «Фабрика чудес» на Большом фестивале мультфильмов
 

Фильмы по алфавиту
Документальные фильмы России
Мультипликация
Фильмы России без категоризации по годам